Unterrichtsentwicklung kann verschiedene Arten von Unterricht betreffen:

 zur Entwicklung des Hochschulunterrichts,  siehe Fakultätsentwicklung
 zur Entwicklung des Schulunterrichts, siehe Schulentwicklung